Jyväskylä bezeichnet
 Jyväskylä, eine Stadt in Finnland
 Jyväskylä (Verwaltungsgemeinschaft), eine Verwaltungsgemeinschaft in Mittelfinnland
 (1500) Jyväskylä, ein nach der finnischen Stadt benannter Asteroid